Basilica di San Sisto Vecchio a Roma
 Cattedrale dei Santi Stefano e Sisto ad Halberstadt
 Chiesa di San Sisto a Brucciano
 Chiesa di San Sisto a L'Aquila
 Chiesa di San Sisto a Caldonazzo
 Chiesa di San Sisto a Cevo
 Chiesa di San Sisto a Genova
 Chiesa di San Sisto a Giave
 Chiesa di San Sisto a Milano
 Chiesa di San Sisto a Piacenza
 Chiesa di San Sisto a Pisa
 Chiesa di San Sisto a Pomezzana (provincia di Lucca)
 Chiesa di San Sisto a Sassari
 Chiesa di San Sisto a Stazzema
 Chiesa di San Sisto a Viterbo
 Chiesa di San Sisto II Papa a Portomaggiore
 Chiesa di San Sisto II a Tavon, frazione di Predaia